Municipio de Elizabeth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elizabeth (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Elizabeth (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Elizabeth (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Elizabeth (condado de Miami, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Miami.
 Municipio de Elizabeth (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Elizabeth (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.